Daniel Seiter (v.1647-1705), peintre baroque ;
Roger Seiter (né en 1955), scénariste français de bande dessinée ;
William A. Seiter (1890-1964), réalisateur américain.